Leon Dehon – założyciel Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego
 Leon Knabit – polski benedyktyn